Ascioplaga är ett släkte av skalbaggar. Ascioplaga ingår i familjen Cupedidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Ascioplaga